

Sigle 
 Europe 1 – emittente televisiva francese

Informatica 
 E1 – velocità di trasferimento di una linea dati a 2 Mbit/s

Matematica 
 E1 – E-serie

Sport 
 E1 – classe dell'enduro riservata a motociclette a 2 tempi fino a 125 cc di cilindrata e a 4 tempi fino a 250 cc

Chimica 
 E1 – Eliminazione unimolecolare

Altro 
 E1 – sentiero della rete sentieristica europea
 E1 – robot Honda serie E
 E1 – Estrone